Nuevo Recuerdo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Recuerdo, Amatenango de la Frontera, Chiapas, 
 Nuevo Recuerdo, La Trinitaria, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar